Первый дивизион 1984 () — 73-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 17 мая 1984 года и закончился 16 сентября 1984 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1984
Исландия
1984 год в Исландии